«» — книга лауреата Пулитцеровской премии Лоуренса Райта о саентологии и Церкви саентологии
 «Наваждение» («Путь к клиру: саентология и темница веры») — документальный фильм Алекса Гибни 2015 года о саентологии и Церкви саентологии, основанный на книге Райта